Stany Zjednoczone:
 Lucerne – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Lake
 Lucerne – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Putnam
 Lucerne – jednostka osadnicza w stanie Wyoming, w hrabstwie Hot Springs

Szwajcaria:
 Lucerne – francuska nazwa kantonu Lucerna
 Lucerne – francuska nazwa miasta Lucerna

Osoby:
 Michaël Lucerne – szwajcarski malarz

Inne:
 Lucerne – opactwo we Francji